Hadouken kan verwijzen naar:

 Britse band Hadouken!
 Een aanvalstechniek in het spel Street Fighter